Sage Karam (* 5. März 1995 in Bethlehem, Pennsylvania) ist ein US-amerikanischer Automobilrennfahrer. Er gewann 2013 die Indy Lights. Seit 2014 startet er bei einzelnen Rennen in der IndyCar Series.

Karriere 
Karam begann seine Motorsportkarriere 2004 im Kartsport, in dem er bis 2009 aktiv war. 2009 debütierte er zudem im Formelsport. Er erreichte auf Anhieb den dritten Platz der Skip Barber National Championship. 2010 erhielt er einen Vertrag bei Andretti Autosport und wurde zunächst in der U.S. F2000 National Championship eingesetzt. Er gewann neun von zwölf Rennen und stand nur bei einem Rennen, bei dem er nicht ins Ziel kam, nicht auf dem Podest. Die Pole-Position erzielte er bei elf Rennen. Karam wurde mit großem Vorsprung Meister und gewann die Titelprämie in Höhe von 350.000 US-Dollar. 2011 blieb Karam bei Andretti Autosport und startete in der Star Mazda Series. Er entschied zwei Ovalrennen für sich und wurde mit vier Podest-Platzierungen Gesamtfünfter. 2012 bestritt Karam seine zweite Saison in der Star Mazda Series für Andretti Autosport. Er gewann drei Rennen und stand zehnmal auf dem Podest. In der Gesamtwertung verbesserte er sich auf den dritten Platz.

2013 verließ Karam Andretti Autosport und wechselte zu Schmidt Peterson Motorsports in die Indy Lights. Karam gewann drei Rennen und stand insgesamt neunmal auf dem Podest. Karam gelang es, direkt in seiner Debütsaison den Meistertitel für sich zu entscheiden. Mit 460 zu 449 Punkten setzte er sich gegen seinen Teamkollegen Gabby Chaves durch.

2014 fand Karam kein permanentes Cockpit. Er nahm für Chip Ganassi Racing an vier Rennen der United SportsCar Championship (USCC) teil. Er wurde 23. in der Prototype-Wertung. Darüber hinaus trat er für Dreyer and Reinbold – Kingdom Racing zum Indianapolis 500 an und debütierte damit in der IndyCar Series. Dabei kam er auf dem neunten Platz ins Ziel. 2015 trat Karam für Chip Ganassi Racing zum ersten Rennen der IndyCar Series an und wurde dabei 19. Anschließend erhielt er ein Teilzeitcockpit bei dem Rennstall für die restliche Saison. Dabei teilt er sich das Cockpit mit Sebastián Saavedra, der das Fahrzeug bei vier Rennen übernahm. In Fontana fuhr Karam mit Platz fünf erstmals in die Top-5. Zwei Wochen später gelang ihm in Newton mit dem dritten Platz seine erste Podest-Platzierung. Beim zweitletzten Saisonrennen in Pocono drehte sich Karam in Runde 180 von 200 in Führung liegend in die Begrenzungsmauer. Eins der dabei wegfliegenden Teile von Karams Fahrzeugfront trafen den weiter hinten im Feld liegenden Justin Wilson am Kopf. Dieser erlag einen Tag später seinen schweren Kopfverletzungen. Karam beendete die Saison auf dem 20. Gesamtrang. Darüber hinaus fuhr er für Chip Ganassi Racing ein Rennen in der United SportsCar Championship 2015.

Für die IndyCar Series 2016 fand Karam nur ein Engagement für das Indianapolis 500. Wie bei seinem Debüt fuhr er für DRR-Kingdom Racing. Karam wurde 32. beim Rennen und in der IndyCar-Gesamtwertung. 2017 fuhr er eine komplette Saison in der WeatherTech SportsCar Championship für 3GT Racing in der GT Daytona-Klasse. Er belegte den 15. Platz. 2021 startete er weiterhin für Dreyer & Reinbold Racing nur beim Indy 500. Er qualifizierte sich für die letzte Startreihe und beendete das Rennen als Siebter.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der IndyCar Series 

(Legende)

Sebring-Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website von Sage Karam (englisch)
 

IndyCar-Rennfahrer
Rennfahrer des Indianapolis 500
Rennfahrer (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1995
Mann
Rennfahrer der 12 Stunden von Sebring